16 жіноча шахова Олімпіада тривала в рамках 31 шахової Олмпіади, що проходила з 30 листопада по 17 грудня 1994 року в російському місті — Москва.

У змаганнях взяла участь 61 команда (Росія була представлена двома командами.), у складі яких грала 321 шахістка. Учасники зіграли 1678 партій.

Турнір проходив за швейцарською системою. Команди зіграли 14 турів.

Місця визначались за: 1. Кількістю очок. → 2. Коефіцієнтом Бухголця. → 3. Кількістю командних очок (КО). 

Контроль часу: 40 ходів за 2 години, потім 60 хвилин на наступні 20 ходів.

Збірна України посіла п'яте місце.

Підсумкова таблиця 
 М — місце.
 Б — Коефіцієнт Бухгольца.
 Очки — сума набраних очок усіма шахістами (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку).
 КО — неофіційні командні очки, набрані всією командою (2 за перемогу команди, 1 — нічия, 0 — поразка).
 Курсивом — місце суперника.
 ( ) — сума набраних очок у матчі всіма шахістами.
 К — додаткові команди.

Примітки

Джерела 
 OlimpBase 

Шахові олімпіади
1994 у шахах
Шахові змагання у Москві
1994 у Москві
Листопад 1994
Грудень 1994